Kreuzthal ist der Ortsname von:

 Kreuzthal (Buchenberg), Ortsteil der Gemeinde Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kreuzthal (Liebenwalde), Wohnplatz der Gemeinde Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kreuzthal (Riedbach), Ortsteil der Gemeinde Riedbach, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Kreuztal